Тунга:

 Тунга — река в индийском штате Карнатака.
 Тунга (приток Мулымьи) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Тунга — бразильский художник.